Крајина може бити:

 Крајина — општи назив за пограничну област, односно крајиште
 Неретљанска Крајина или неретванска Крајина, назив за срспку средњовековну област између река Неретве и Цетине
 Војна крајина — погранична војна област Хабзбуршке монархије, подељена на више сектора:
 Стара славонска крајина — назив за подручје Вараждинског генералата
 Славонска војна крајина — део хабзбуршке Војне крајине на пограничном подручју Славоније
 Стара хрватска крајина — назив за подручје Карловачког генералата
 Хрватска војна крајина — део хабзбуршке Војне крајине на пограничном подручју Хрватске
 Банатска војна крајина — део хабзбуршке Војне крајине на пограничном подручју Баната
 Сремска војна крајина — назив за подручје Петроварадинске регименте
 Посавска војна крајина — назив за подручје Бродске регименте
 Банска крајина — назив за део Војне крајине на подручју Баније
 Потиско-поморишка крајина — назив за део Војне крајине на подручју Потисја и Поморишја
 Горња Крајина — географска и историјска област у данашњој Хрватској
 Босанска Крајина — географска и историјска област на северозападу Босне и Херцеговине
 САО Босанска Крајина, српска аутономна област (1991—1992)
 Висока крајина — јужни део Босанске крајине, са градовима Босанско Грахово, Дрвар, Босански Петровац и Гламоч
 Цазинска крајина — географска и историјска област око града Цазина.
 Кочина крајина — назив за ослобођену област у Србији током Аустријско-турског рата (1788—1792)
 Книнска крајина — географска и историјска област око града Книна
 Тимочка крајина — географска и историјска област у источној Србији у ширем сливу реке Тимок
 Неготинска крајина — део Тимочке крајине око града Неготина
 Скадарска крајина — географска и историјска област у Црној Гори
 Бела крајина — код границе у Словенији према Хрватској
 Цетинска крајина — географска и историјска област око реке Цетине у Далмацији
 САО Крајина, српска аутономна област (1990—1991)
 Република Српска Крајина, српска држава (1991—1995)

Остала значења 
 Крајина (кнез) — син травунског жупана Белоја
 Пречиста Крајинска — манастир у Црној Гори
 Крајина експрес — оклопни воз у саставу војске РСК
 ФК Крајина, фудбалски клуб

Сродни појмови 
 Крајна — област на граници Велике Пољске и Помераније
 Крајеви Русије, административне јединице у Русији
 Крајеви Словачке, административне јединице у Словачкој
 Крајеви Чешке, административне јединице у Чешкој
 Крањска — област у Словенији
 Крањ — град у Словенији
 Украјина — држава у источној Европи

Види још 
 Крајишник (вишезначна одредница)
 Крајишници (вишезначна одредница)
 Крајињани (вишезначна одредница)